Attu (Groenland), een dorp in west-Groenland
 Attu (Aleoeten), het meest westelijk gelegen eiland van de Aleoeten (Alaska)
 Slag om Attu, veldslag in mei 1943 op bovengenoemd eiland
 Attu Station, een onbemand LORAN-radionavigatiestation op bovengenoemd eiland
 Een uitgestorven dialect van de Aleoetische taal
 Attu (Pargas), een eiland behorende tot de Finse gemeente Pargas